Beluga – centro abitato dell'Alaska
Beluga – cetaceo dal nome scientifico di Delphinapterus leucas
Beluga – storione dal nome scientifico di Huso huso
Beluga – aereo da trasporto
Beluga – classe di sottomarini della Marina russa